Е́зеро (,  — ср. ,  и в других славянских языках) — топоним. Может означать:

Земля 
 Езеро —  село в общине Вукосавле Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
 Езеро —  село в общине Езеро Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
 Езеро —  община в Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
 Езеро —  село в общине Калиновик Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
 Езеро —  село в Болгарии → археол. «Культура Езеро»
 Езеро —  община и село в Словении.

Марс 
 Езеро — ударный кратер на Марсе, место посадки марсохода Персеверанс.

См. также 
 Езерово
 Озеро